Rock Falls peut désigner :

Toponymes

Smooth Rock Falls,  une ville incorporée située dans le district de Cochrane dans le Nord de l'Ontario.

Rock Falls, une ville du comté de Cerro Gordo, en Iowa.
 Rock Falls, une ville du comté de Whiteside dans l'Illinois.
 , une ville du comté de Lincoln dans le Wisconsin.
 , une communauté non constituée en municipalité, de  dans le Wisconsin.
 , un township du comté de Holt (Nebraska).
 , un township du comté de Phelps (Nebraska).

Homonymie de toponyme